Gazdzicki ist Namensbestandteil geografischer Objekte in den Südlichen Shetlandinseln:
 Gazdzicki Islet
 Gazdzicki Sound